Michael Strogoff oder Miguel Strogoff steht für folgende Verfilmungen des Romans Der Kurier des Zaren von Jules Verne:

* Michael Strogoff (1910), US-amerikanischer Spielfilm von James Searle Dawley
 Michael Strogoff (1926), deutsch-französischer Spielfilm von Viktor Tourjansky
 Der Kurier des Zaren (1936),  Spielfilm von Richard Eichberg (dt. Fassung) und George Nicholls junior (engl. Fassung, The Soldier and the Lady), beide mit Adolf Wohlbrück in der Hauptrolle
 Miguel Strogoff (1944), mexikanischer Spielfilm von Miguel M. Delgado
 Michael Strogoff, Spielfilm von Carmine Gallone, siehe Der Kurier des Zaren (1956)
 Michael Strogoff (1976), vierteiliger Fernsehfilm von Jean Pierre Decourt